Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1966, die erste Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 11. und 14. April 1966 in Conakry, Guinea statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Republik, die zum ersten Mal den Titel erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Afrikameister der Damen 1966. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich.

Ergebnisse 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1966 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

1966
Afrikameisterschaft 1966
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Guinea
Sport (Conakry)
Frauenbasketballwettbewerb